Al Padgett – attore cinematografico britannico
 David Padgett – allenatore di pallacanestro, dirigente sportivo ed ex cestista statunitense
 Keith Padgett – politico britannico
 Lewis Padgett, nota come C. L. Moore – scrittrice e sceneggiatrice statunitense
 Scott Padgett – ex cestista statunitense
 Travis Padgett – velocista statunitense